

Mythologie
 Ketu est un personnage de la mythologie hindoue.

Toponymie
 Ketu nord et Ketu sud sont 2 districts de la Région de la Volta au Ghana.
 Kétou, ville du Bénin.